Karoo peut désigner :
 Le désert du Karoo, un désert d'Afrique du Sud ;
 Karoo, un roman de Steve Tesich.